Mladen Erjavec (košarkaš), hrvatski košarkaš